Fotboll vid internationella öspelen 2005 kan syfta på:

Fotboll vid internationella öspelen 2005 (damer)
Fotboll vid internationella öspelen 2005 (herrar)

Internationella öspelen